Вібораш () — португальська власна назва.

Топоніми

Кампу-де-Вібораш — парафія.